Foi a 13ª edição da competição anual internacional de futebol de clubes realizada na região da CAF (África). O torneio foi disputado por 29 equipes e usou um formato eliminatório com jogos em casa e fora. O Hafia FC do Guiné venceu a final e tornou-se campeão da África pela terceira vez.

Equipes classificadas

Primeira rodada

|}
1 Mbabane Highlanders e AS Tempête Mocaf retirou se.

oitavas de final

|}

Quartas de Final

|}
1 Djoliba AC foi desclassificado, já que o Mali foi suspenso pela CAF depois que a polícia e as forças de segurança agrediram autoridades durante uma partida classificatória da Copa Africana de Nações em Bamako contra a Costa do Marfim em 19 de junho.

Semi-Finais

|}

Final

|}

Campeão

Ligações externas 
RSSSF.com

Liga dos Campeões da CAF